Кирпи́чный Заво́д:
 Кирпичный завод — завод по производству кирпича.

Населённые пункты

Казахстан 
 Кирпичный завод — село в Чиилийском районе Кызылординской области.

Россия 
 Кирпичный Завод — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Кирпичный Завод — посёлок в Ковровском районе Владимирской области.
 Кирпичный Завод — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Кирпичный Завод — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.
 Кирпичный Завод — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Кирпичный Завод — посёлок в Мосальском районе Калужской области.
 Кирпичный Завод — посёлок при станции во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Кирпичный Завод — посёлок в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Кирпичный Завод — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Кирпичный Завод — посёлок в Хиславичском районе Смоленской области.
 Кирпичный Завод — село в Черемшанском районе Татарстана.
 Кирпичный Завод — до 1996 г. название посёлка Малиновка в Кикнурском районе Кировской области.

Другое 
 Кирпичный Завод — микрорайон города Всеволожска Ленинградской области.
 Кирпичный Завод — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 7-м километре линии Мельничный Ручей — Невская Дубровка.

См. также 

 Посёлок Кирпичного Завода
 Жилые Дома Кирпичного Завода